

Toponymes 

 Creuse, département français de la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Creuse, commune française de la Somme ;
 Creuse, ancienne commune française de la Somme ;
 La Creuse, commune française de la Haute-Saône ;
 Rivière-Creuse, hameau canadien de Témiscouata-sur-le-Lac ;
 Rue Creuse, voie belge de Bruxelles ;

Hydronymes 
 Rivière Creuse, rivière québécoise du comté de Bécancour ;
 Rivière Creuse, rivière québécoise du comté de Témiscouata ;
 Creuse, ruisseau français affluent de la Vandenesse ;
 Creuse, rivière française, affluent de la Vienne.

Titres 

 L'Aiguille creuse (1909), roman français de Maurice Leblanc.

Autres 

 creuse, formation sèche en creux entaillant un versant, perpendiculairement à une vallée ;
 Enfants de la Creuse (1962-1984), épisode de l’histoire française.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France